Pandaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pandaan, Pasuruan, ort och distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Pandaan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar